Ravenstein (stad), het stadje Ravenstein
 Ravenstein (gemeente), de voormalige gemeente Ravenstein (tot 2003)
 Ravenstein (Baden-Württemberg), plaats in Duitsland
 Land van Ravenstein, een historisch gebied
 voormalig kasteel van Ravenstein/Ravestein in Tervuren, thans Koninklijke Golf Club van België 
 Station Ravenstein, een treinstation
 Galerij Ravenstein, een galerij in Brussel
 Philippe Durrieux (1907-1914), officieus graaf van Ravenstein
 Ravenstein (schip), een schip van de VOC, uit de 18e eeuw